Englewood (Nova Jérsei)
Englewood (Colorado)
Englewood (Pensilvânia)
Englewood (Flórida)
Englewood (Ohio)
Englewood (Tennessee)
Englewood (Kansas)
Englewood Cliffs

Desambiguação
Desambiguações de topônimos